(An Anakreon im Himmel) oder  (Anakreontisches Lied) ist ein englisches Lied. Auf der Melodie des Liedes beruht die US-amerikanische Nationalhymne.

Bedeutung 
Das Lied war im London des 18. Jahrhunderts die Hymne der Anacreontic Society. Die Melodie von John Stafford Smith (1750–1836) ist – bis auf geringfügige Änderungen – identisch mit derjenigen der Nationalhymne der Vereinigten Staaten. Die Hymne wurde von 1772 bis 1792 als Trinklied gesungen. Ihr Inhalt ist eine Huldigung des Dichters Anakreon und seines baccantischen Stils.

Text

Literatur 
 Mark Argent (Herausgeber): Recollections of R.J.S. Stevens: An Organist in Georgian London (Music in Georgian and Victorian Society), Southern Illinois University Press, Juli 1992, ISBN 0-8093-1790-7

Einige Textausgaben:
 The Gentleman's Magazine, and Historical Chronicle. Volume L. For the Year MDCCLXXX [1780]. By Sylvanus Urban, Gent. London, 1780, S. 224 als Anacreontic Song (Google, Google)
 Calliope: Or, the Musical Miscellany. A Select Collection of the Most Approved English, Scots, and Irish Songs, set to Music. London, 1788, S. 5ff. als To Anacreon in Heaven (Google)
 The Vocal Library; Being the Largest Collection of English, Scottish, and Irish Songs, Ever Printed in a Single Volume. Selected from the Best Authors, Between the Age of Shakspeare, Jonson, and Cowley, and that of Dibdin, Wolcot, and Moorf. London, 1824, S. 16 als To Anacreon in Heaven (Google)
 Davidson's Universal Melodist, consisting of the Music and Words of Popular, Standard, and Original Songs, &c. Arranged so as to be equally adapted for the Sight-Singer, the Performer on the Flute, Cornopean, Accordion, Violin, or other Treble Instrument. Vol. I. London, 1853, S. 300 als To Anacreon in Heaven (vgl. auch S. 236 Anacreon, they say, was a jolly old Blade) (Google)

Weblinks 

 Zur Geschichte des Liedes (englisch)
 Über die Melodie (mit Aufnahme)
 Das Lied auf YouTube

Einzelnachweise 

Trinklied
Hymne
Musik (Vereinigte Staaten)